Takam ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Takam (* 1980), kamerunischer Boxer
 Kenmoe Anuk Aime Takam (* 1979), kamerunischer Fußballspieler
 Ludovick Takam (* 1983), kamerunischer Fußballspieler